Gleißenbach und Gleissenbach sind geographische Namen:

Ort:
 Gleißenbach (Tiefenbach), Weiler der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Landshut, Bayern

Gewässer:
 Gleißenbach (Isar), rechter Zufluss des Mittlere-Isar-Kanals im Stausee bei Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Gleißenbach (Seebach), linker Zulauf des Seebach (Isar) in Ismaning, Landkreis München, Bayern, der selbst die Gleißach als Oberlauf hat, die ebenfalls teilweise Gleißenbach genannt wird
 Gleissenbach (Waldbach), linker Zufluss des Waldbach (Grießbach) im Bezirk Kitzbühel, Bundesland Tirol
 Gleißenbach (Hachinger Bach), der Abfluss des Deininger Weihers in der Gemeinde Straßlach-Dingharting, Landkreis München, Bayern, der zunächst in das Gleißental eintritt, aber schon nach wenigen hundert Metern versickert, dann sich im Hachinger Bach fortsetzt (zum Abfanggraben, zur Mittlere-Isar-Kanal im Ismaninger Speichersee)

Siehe auch:
 Gleißach